Název Barchov má více sídel:
 Barchov (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Barchov (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice

Podobný název má také:
 Barchovice – obec v okrese Kolín

Externí odkazy